Ди́рфилд (, ) — топоним США.

Топонимы США 
Тауншипы
  — в округе Чикасо, Айова.
  — в округе Фултон, Иллинойс.
  — в округе Карни, Канзас.
 Дирфилд — в округе Касс, Миннесота.
 Дирфилд — в округе Стил, Миннесота.
  — в округе Изабелла, Мичиган.
  — в округе Лапир, Мичиган.
  — в округе Ленави, Мичиган.
  — в округе Ливингстон, Мичиган.
  — в округе Микоста, Мичиган.
  — в округе Камберленд, Нью-Джерси.
  — в округе Морган, Огайо.
  — в округе Портидж, Огайо.
  — в округе Росс, Огайо.
  — в округе Уоррен, Огайо.
  — в округе Тайога, Пенсильвания.
  — в округе Уоррен, Пенсильвания.

Населённые пункты
  — статистически обособленная местность в штате Виргиния.
  — деревня в штате Висконсин.
  — городок в штате Висконсин, округ Дейн.
  — городок в штате Висконсин, округ Уошера.
  — деревня в штате Иллинойс.
  — город в штате Канзас.
  — городок в штате Массачусетс.
  — деревня в штате Миссури.
  — деревня в штате Мичиган.
  — городок в штате Нью-Гэмпшир.
  — городок в штате Нью-Йорк.

Гидронимы
  — река в Вермонте и Массачусетсе.

Составные топонимы
 Дирфилд-Бич — город во Флориде.
  — статистически обособленная местность в Массачусетсе.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — тауншип в Нью-Джерси.

Прочее 
  —  .
  — школа в , Массачусетс.